Warszawa, Varsó főváros neve lengyelül
 Warszawa, lengyel autómárka
Művészet
 Warszawa, David Bowie és Brian Eno dala (1977)
 Warszawa, a Porcupine Tree 2004-es koncertlemeze